«Praise You» — песня британского бигбит музыканта Fatboy Slim. Она была выпущена третьим синглом из его второго студийного альбома, You’ve Come a Long Way, Baby, в 1999 году. Она добралась до первой позиции британского хит-парада и в Исландии, четвёртого номера в Канаде, шестого в Ирландии и 36-го в Соединённых Штатах.

По состоянию на 1999 год было продано свыше 150,000 копий песни в Соединённых Штатах.

Семплы

Музыкальное видео 
Клип снят всего за 800 долларов (большинство из которых ушли на покупку бумбокса, еду для актеров и съемочной группы), видео на песню “Praise You” имело огромной успех. Клип снят в партизанском стиле, в кинотеатре за пределами Калифорнии, хотя разрешение на съёмку дано не было. Режиссер Спайк Джонз показывает нам вымышленную танцевальную группу «Torrance Community Dance Group», танцующую убогий, но привлекательный танец перед зеваками. В один момент, работник кинотеатра выходит, и фактически выключает музыку, но это не мешает ребятам завершить своё действо. В 1999 году на MTV Video Music Awards этот клип был указан в номинации «лучшее танцевальное видео», а также выиграл три главных награды: прорыв года, лучшая хореография и лучшая режиссура.

Хит-парады и сертификация

Недельные хит-парады

Итоговые хит-парады

Сертификация

Примечания

Доп. ссылки 
 

Синглы 1999 года
Синглы Fatboy Slim
Синглы, возглавлявшие хит-парад Исландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни 1998 года